Der 6. grönländische Landesrat hielt vier Sitzungen ab:

1942 und 1944 fanden keine Sitzung statt. Die Sitzungen von 1940, 1941 und 1943 fanden gemeinsam statt. Der Beginn der Sitzung 1941 ist strittig.

Mitglieder waren folgende:

Literatur 
 

Mitglieder des 06 gronlandischen Landesrats
06